Sör-Bodtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sör-Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704131-162562), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (5,22 ha)
Sör-Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704481-161855), sjö i Örnsköldsviks kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn